gromada Bieliny (powiat kielecki)
 gromada Bieliny (powiat niżański)
 gromada Bieliny (powiat przysuski) (opoczyński/przysuski)
 gromada Bieliny (powiat rawski)